Челохово, Чёлохово — название населённых пунктов в России:

 Чёлохово — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Челохово — деревня в Боровском районе Калужской области.